De Andreis puede hacer referencia a:

Ester de Andreis, escritora española nacida en Italia.
Fernando de Andreis, político argentino.